VAT est un code, qui signifie :
 Vatican :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

VAT est une abréviation, qui signifie :
 Vérificateur d'absence de tension, un appareil portable utilisé en ingénierie électrique ;
 de l'anglais , signifiant « Taxe sur la valeur ajoutée » (TVA) ;
 Volontariat civil à l'aide technique ;
 Ventilation Assistée par Trachéotomie;
 vente à terme, dans l'immobilier. Contrat, passé devant notaire, par lequel l'acquéreur ne devient propriétaire de la construction qu'à son achèvement ;
 vente à terme, en économie. Le vendeur doit faire face à la problématique de décalage temporelle entre des « flux dépense » passés ou présents et donc déterminés, et des « flux recette » futurs et donc incertains.

Vat est une autre orthographe de wat, des temples des monastères bouddhistes.